Plusieurs localité en Norvège portent le nom de Sandstrand  :
 Sandstrand, dans le comté de Nordland
 Sandstrand dans le comté comté de Troms.